Jan Gerritsen (ijshockeyer) - Nederlands ijshockeyspeler
 Jan Gerritsen (voetballer) - Nederlands voetballer